Güntzel ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Güntzel (1833–1892), Wilmersdorfer Kommunalpolitiker, siehe Güntzelstraße in Berlin-Wilmersdorf
 Ludwig Güntzel (1886–1916), deutscher Kapitänleutnant, siehe SM U 68
 Margot Güntzel (* 1903), schlesisch-deutsche Malerin
 Ottomar Güntzel (1880–1959), deutscher Musikwissenschaftler, siehe Max-Reger-Archiv
 Swaantje Güntzel (* 1972), deutsche Konzeptkünstlerin

Siehe auch:
 Guentzel
 Günzel